Тип 4 может относиться к:

 Тип 4 — японская пусковая установка для неуправляемого реактивного снаряда (миномет)
 Тип 4 «Ке-Ну», японский лёгкий танк
 Тип 4 «Чи-То», японский средний танк
 Тип 4 «Хо-Ро», японская САУ
 Тип 4 «Ха-То», японская самоходная мортира
 Тип шлемов IV по классификации Кирпичникова